Bonte watertiran
 Maskerwatertiran
 Witkopwatertiran
 Zwartrugwatertiran